The Album (ABBA), een album uit 1977 van de Zweedse band ABBA
 The Album (Caravan), het vijftiende album van de Britse progressieve-rockband Caravan
 The Album (Haddaway), een album uit 1993 van Haddaway
 The Album (Hello Sailor), een album uit 1994 van de Nieuw-Zeelandse band Hello Sailor
 The Album (Jeckyll & Hyde), een album uit 2007 van het Nederlands house-duo Jeckyll & Hyde
 The Album (Lil Rob), een album uit 2003 van de rapper Lil Rob
 The Album (Mantronix), het debuutalbum uit 1985 van de hiphop en electro-groep Mantronix
 The Album (Terror Squad), het debuutalbum uit 1999 van de hiphop-groep Terror Squad
 The Album (The Firm), het debuutalbum uit 1997 van de hiphop-groep The Firm